Pierwszy rząd Bojka Borisowa – rząd Bułgarii powołany w 2009
 Drugi rząd Bojka Borisowa – rząd Bułgarii powołany w 2014
 Trzeci rząd Bojka Borisowa – rząd Bułgarii powołany w 2017